Рис — многозначный термин. Фамилию см. Рис (фамилия) (также Риз).

 Рис () — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки; крупяная культура.
 Рис — продукт питания, рисовая крупа.
 РИС — региональная инновационная система, часть НИС.
 «Рис» — российская сеть ресторанов японской кухни.
 (4587) Рис — околоземный астероид из группы Амура (III), открытый 30 сентября 1973 года.

 География 
 Рис () — тауншип в округе Полк, штата Миннесота в США.
 Рис () — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.
 Рис () — река в США в штате Невада.

См. также 
 
 
 
 
 Цицания водная — «дикий рис».